Wells Fargo Center (произносится Уэ́лс Фа́рго Сентр, ) — название нескольких зданий в США, принадлежащих компании Wells Fargo:

Здания 
 <small>Сортировка по городам, по алфавиту</small>
  — в Денвере.
  — в Джэксонвилле.
  — в Лос-Анджелесе.
 Wells Fargo Center — в Майами.
 Wells Fargo Center — в Миннеаполисе.
 Wells Fargo Center — в Портленде.
  — в Сакраменто.
  — в Сиэтле.
  — в Солт-Лейк-Сити.
  — в Тампе.
 Уэллс Фарго Центр — спортивная арена в Филадельфии.

 См. также 
  — здание в Уинстон-Сейлеме, также известное как Wells Fargo Center''
  — здание в Санта-Розе
  — здание в Шарлотте
  — здание в Шарлотте
  — здание в Шарлотте

  — название нескольких зданий в США, также принадлежащих компании Wells Fargo
 Wells Fargo Plaza — название нескольких зданий в США, также принадлежащих компании Wells Fargo
  — название нескольких зданий в США, также принадлежащих компании Wells Fargo